Edmond Audran (1840, Lió - 1901, París)
 Jean Audran (1667, Lió -1756, París), pintor francès 
 Stéphane Audran (1932, Versailles - 2018), actriu francesa